Iga Świątek besegrade Sofia Kenin i finalen med 6–4, 6–1 och vann därmed sin första Grand Slam-turnering.

Seedning

  Simona Halep (Fjärde omgången)
  Karolína Plíšková (Andra omgången)
  Elina Svitolina (Kvartsfinal)
  Sofia Kenin (Final)
  Kiki Bertens (Fjärde omgången)
  Serena Williams (Andra omgången, drog sig ur)
  Petra Kvitová (Semifinal)
  Aryna Sabalenka (Tredje omgången)
  Johanna Konta (Första omgången)
  Viktoryja Azaranka (Andra omgången)
  Garbiñe Muguruza (Tredje omgången)
  Madison Keys (Första omgången)
  Petra Martić (Tredje omgången)
  Jelena Rybakina (Andra omgången)
  Markéta Vondroušová (Första omgången)
  Elise Mertens (Tredje omgången)
  Anett Kontaveit (Första omgången)
  Angelique Kerber (Första omgången)
  Alison Riske (Första omgången)
  Maria Sakkari (Tredje omgången)
  Jennifer Brady (Första omgången)
  Karolína Muchová (Första omgången)
  Julija Putintseva (Andra omgången)
  Dajana Jastremska (Första omgången)
  Amanda Anisimova (Tredje omgången)
  Donna Vekić (Första omgången)
  Jekaterina Aleksandrova (Tredje omgången)
  Svetlana Kuznetsova (Första omgången)
  Sloane Stephens (Andra omgången)
  Ons Jabeur (Fjärde omgången)
  Magda Linette (Första omgången)
  Barbora Strýcová (Andra omgången)

Matcher

Finaler

Övre halvan

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Nedre halvan

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Övrig spelarinformation

Wild cards

  Eugenie Bouchard
  Clara Burel
  Elsa Jacquemot
  Chloé Paquet
  Pauline Parmentier
  Diane Parry
  Tsvetana Pironkova
  Harmony Tan

Skyddad ranking
  Catherine Bellis
  Daria Gavrilova
  Anna Karolína Schmiedlová

Kvalificerade

  Irina Bara
  Sara Errani
  Barbara Haas
  Marta Kostyuk
  Varvara Lepchenko
  Monica Niculescu
  Nadia Podoroska
  Kamilla Rakhimova
  Mayar Sherif
  Clara Tauson
  Martina Trevisan
  Renata Zarazúa

Lucky loser
  Astra Sharma

Spelare som dragit sig ur
Innan turneringens start

  Bianca Andreescu → ersatt av  Liudmila Samsonova
  Ashleigh Barty → ersatt av  Stefanie Vögele
  Belinda Bencic → ersatt av  Astra Sharma
  Tatjana Maria → ersatt av  Maddison Inglis
  Naomi Osaka → ersatt av  Tamara Korpatsch
  Peng Shuai → ersatt av  Kaja Juvan
  Anastasia Potapova → ersatt av  Anna Kalinskaya
  Anastasija Sevastova → ersatt av  Margarita Gasparyan
  Samantha Stosur → ersatt av  Vitalia Diatchenko
  Carla Suárez Navarro → ersatt av  Greet Minnen
  Taylor Townsend → ersatt av  Océane Dodin
  Wang Qiang → ersatt av  Barbora Krejčíková
  Wang Yafan → ersatt av  Anna-Lena Friedsam
  Zheng Saisai → ersatt av  Aliaksandra Sasnovich
  Zhu Lin → ersatt av  Katarina Zavatska

Under turneringens gång
  Serena Williams
  Alison Van Uytvanck
  Camila Giorgi

Referenser

Franska öppna 2020
Franska öppna 2020 – Damsingel